Il doppio  del Tennislife Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Frederico Gil e Ivan Dodig erano i detentori del titolo, ma Dodig quest'anno non ha partecipato.

Gil ha fatto coppia con James Cerretani, ma hanno perso nel 1º turno contro Yves Allegro e Jesse Huta Galung.

Daniel Muñoz de la Nava e Simone Vagnozzi hanno battuto in finale Andreas Haider-Maurer e Bastian Knittel 1–6, 7–6(5), [10–6].

Teste di serie

  James Cerretani /  Frederico Gil (primo turno)
  Daniele Bracciali /  Flavio Cipolla (semifinali)

  Harsh Mankad /  David Martin (semifinali)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennislife Cup 2010